Абу́ Амр ( — отец Амра) — кунья, часть арабо-мусульманского имени.

 Абу Амр Амир ибн Фухайра (586—625) — сподвижник пророка Мухаммеда.
 Абу Амр ибн аль-Ала — арабский лингвист и чтец Корана из Басры (совр. Ирак).
 Абу Амр Муаммар ибн Аббад — знаменитый учёный-схоласт, глава «сторонников идей» (асхаб аль-маани), один из ведущих мутазилитских богословов из Басры.
 Абу Амр Амир аш-Шааби — один из старейших табиинов, известный учёный, хадисовед и правовед.
 Абу Амр Абдуррахман аль-Аузаи — выдающийся мусульманский законовед (факих) из поколения учеников табиев.
  — арабский лексикограф.
  — палестинский политик.

См. также 
 Амр